La Serie C 1954-1955 fu la 17ª edizione della terza categoria del campionato italiano di calcio, la terza a svolgersi a girone unico.

Stagione
Salto diretto dalla IV Serie alla B per il , che in due anni scalò consecutivamente due categorie. I pugliesi furono seguiti nel torneo cadetto dai toscani del .

Tra le retrocesse, ai lodigiani del  toccò, dopo aver perso lo spareggio giocato a Modena, l'amara sorte di compiere il cammino esattamente inverso a quello del Bari.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1955-1956.
      Retrocesso in IV Serie 1955-1956. 
 Retrocessione diretta.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Fanfulla retrocesso dopo aver perso lo spareggio con l'ex aequo Prato.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio salvezza

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori 
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 739 gol (di cui 68 su calcio di rigore). Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia

Calcio nel 1954
Calcio nel 1955
1954